Христо Апостолов Фръчковски е български иконописец, един от последните представители на Дебърската художествена школа.

Биография 
Христо Апостолов произхожда от село Галичник, Дебърско и принадлежи към големия резбарски и зографски Фръчковски род. Баща му е видният революционер и зограф Апостол Фръчковски. Христо Апостолов също се занимава с иконопис и работи в ателието на баща си. През 1923 година заедно с баща си изписва стенописите в храма „Свети Георги“ в Бяла, Русенско.

През 1930 година участва в изографисването на църквата в Трън. В 1932 година Апостолов заедно с хyдожниците Ангел Христов, Георги Исачев, Денко Македонски и Илия Белев от Галичник изписва интериора на храма „Свети Никола“ в Златарица. В 1944 година заедно с баща си и Георги Исачев и Георги Алексиев изписва храма на Гложенския манастир.

Апостолов е автор на иконите в храмовете „Свети Иван Рилски“ в Търговище, с изключение на тези на Христос и Богородица, дело на Георги Богданов. След Втората световна война Апостолов участва във възстановяването на храма „Свето Преображение Господне“ в софийския квартал Лозенец. За църквата Апостолов рисува 6 големи икони, сред които тези на Свети Георги и Свети Димитър, и 6 малки икони. Апостолов реставрира и оцелелите от бомбардировката икони. На Христо Апостолов са иконостасните икони в храма „Свети Георги“ в Сандански.

В 1952 година заедно с Георги Исачев довършва стенописите в храма „Света Троица“ във велинградския квартал Каменица.

Умира в 1963 година.

Родословие

Бележки 

Български живописци
Български творци от Македония
Родени в Галичник
Фръчкови
Представители на Дебърската художествена школа